

Сарбка — село в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Сарбка — село в гміні Чарнкув Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства